Le mot maximum est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « le plus grand ». En français c'est un adjectif ou un nom (en général avec le même sens), voire un adverbe (ellipse de « au maximum »). Son pluriel est maxima (orthographe traditionnelle) ou maximums (réforme orthographique de 1990).

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 Le maximum solaire est la période d'activité solaire maximale survenant au cours d'un cycle solaire de .
 Le maximum moderne est la période en cours depuis 1950, caractérisée par une activité solaire relativement forte.
 Le maximum d'une étoile variable est sa plus grande magnitude apparente.
 Solar Maximum Mission est un télescope spatial mis en orbite autour du Soleil par la NASA (1980-1989).

Biologie 
 En sciences halieutiques et gestion des pêches, le rendement maximum durable d'une espèce est la capture maximale qu'on peut soustraire annuellement de sa population sans épuiser la ressource.
 En phylogénie, les méthodes de maximum de parcimonie sont des méthodes statistiques utilisées pour construire des arbres de classification hiérarchique, l'arbre phylogénétique à préférer étant celui qui requiert le plus petit nombre de changements évolutifs.
 En taxonomie, le mot maximum est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces végétales de grande taille dont le genre (biologique) a un nom de genre (grammatical) neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Informatique 
 Une  est une séquence binaire pseudo-aléatoire qui explore toutes les valeurs pouvant être produites par le registre à décalage.
 Le  est la quantité de données en octets qu'un ordinateur ou un équipement de communication peut inclure dans un même paquet.
 Lors d'une transmission de données informatiques, la  est la taille maximale d'un paquet pouvant être transmis sans fragmentation.

Mathématiques 
 Le maximum d'un ensemble ordonné est son plus grand élément. C'est avec le minimum l'un des deux extrema (un ensemble ordonné peut cependant n'avoir qu'un maximum ou qu'un minimum, ou aucun des deux).
 Notamment, le maximum d'une fonction est la plus grande de ses valeurs (le plus grand élément de l'ensemble de ses valeurs).
 Un maximum régularisé d'une famille indicée de nombres est une approximation lisse de la fonction maximum.
 En analyse :
 un maximum local d'une fonction est sa valeur en un point tel que ce soit le maximum des valeurs prises sur un voisinage du point ;
 on appelle  plusieurs théorèmes affirmant l'existence ou la position du maximum ou du minimum de certaines fonctions numériques.
 En probabilités et statistiques :
 le maximum de vraisemblance est le maximum d'une fonction de vraisemblance appropriée ;
 le maximum a posteriori est un estimateur voisin du maximum de vraisemblance mais qui en diffère par la possibilité de prendre en compte une probabilité a priori sur les paramètres à estimer.
 En théorie des graphes et en algorithmique :
 une coupe maximum est une coupe contenant au moins autant d'arêtes que n'importe quelle autre ;
 le problème de flot maximum consiste à trouver, dans un réseau de flot, un flot réalisable depuis une source unique et vers un puits unique qui soit maximum ;
 le problème du stable maximum consiste, étant donné un graphe non orienté, à trouver un stable de cardinal maximum, c'est-à-dire un sous-ensemble de sommets du graphe, le plus grand possible, tel que les éléments de ce sous-ensemble ne soient pas voisins.

Médecine 
 La fréquence cardiaque maximum d'une personne est sa fréquence cardiaque lors des plus fortes sollicitations.

Météorologie 
 Le niveau maximum de convection est la hauteur au-dessus du niveau d'équilibre où l'énergie potentielle de convection disponible devient égale à celle acquise dans la couche de convection libre.

Physique 
 Un thermomètre à maximum est un type de thermomètre à mercure dans lequel le tube de verre est rétréci à proximité de l'ampoule, ce qui permet d'enregistrer la température maximale atteinte en vue d'une lecture ultérieure.
 Le thermomètre à minimum et maximum, inventé en 1782, est un thermomètre permettant de mesurer les températures maximale et minimale atteintes pendant un intervalle de temps donné.
 En électrotechnique :
 un maximum power point tracker est un dispoditif permettant de suivre le point de puissance maximale d'un générateur électrique non linéaire.
 une protection à maximum de courant est une protection électrique qui consiste à ouvrir le circuit quand l'intensité mesurée dans le réseau dépasse une valeur limite. Elle est utilisée pour protéger les transformateurs de puissance et les lignes à haute tension.
 En propagation en haute fréquence, la maximum usable frequency est la fréquence jusqu'à laquelle une onde radioélectrique peut revenir au sol grâce à la réflexion ionosphérique.

Sciences de la Terre 
 Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène (ou maximum thermique de l'Éocène 1) est l'acmé d'un événement hyperthermique survenu lors de la transition entre Paléocène et Éocène, il y a  d'années.
 Le maximum thermique de l'Éocène 2 est un réchauffement climatique éphémère mais marqué, qui s'est produit il y a environ  d'années.
 Le dernier maximum glaciaire est la période la plus froide de la dernière période glaciaire, il y a environ .

Sciences humaines et sociales

Économie 
 En théorie économique, le salaire maximum est une politique publique hypothétique par laquelle le législateur fixe un plafond de revenu ne pouvant être dépassé.

Histoire 
 Maximum illud est une lettre apostolique du pape Benoît XV publiée en 1919, qui traite des missions catholiques après la Première Guerre mondiale.
 L'édit du Maximum est un édit de Dioclétien fixant un prix plafond à plus d'un millier de produits, émis en 301.
 la loi du Maximum est une loi promulguée en France en  par la Convention, instituant un maximum du prix des grains ;
 la loi du Maximum général est une seconde loi sur le même sujet, promulguée en .

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Maximum Bob est une série télévisée américaine créée par Alex Gansa d'après le roman éponyme d'Elmore Leonard, diffusée en 1998 sur le réseau ABC puis en France sur Canal Jimmy.
 Maximum Conviction est un film américain réalisé par , sorti en 2012.
 Maximum Exposure est une émission américaine de téléréalité, diffusée en France depuis 2011 sur MCM.
 Maximum Impact est un film américain sorti en 2017.
  est un film américain de science-fiction réalisé par Stephen King, sorti en 1986.
 30 minutes maximum () est un film américain réalisé par Ruben Fleischer, sorti en 2011.
 Justice maximum () est un téléfilm américain réalisé par Greg Yaitanes, diffusé en 1995.
 Leavenworth Maximum Security Prison 2070 AD est un court métrage américain, réalisé par l'équipe Harley's House Editorial en 1999.
  est un téléfilm d'animation de super-héros américano-canado-danois réalisé par Greg Richardson, sorti en 2013.
 Los Angeles : Alerte maximum () est un thriller américain réalisé par Chris Gorak, sorti en 2006.
 Maximum Surge est un téléfilm canado-américain de science-fiction réalisé par Jason Bourque, sorti en 2003.
 MS One: Maximum Security est un film de science-fiction franco-américain réalisé par James Mather et Stephen St. Leger, sorti en 2012.
 Risque maximum () est un film américain réalisé par Ringo Lam, sorti en 1996.
 Scanners III : Puissance maximum () est un film canadien de science-fiction réalisé par Christian Duguay, sorti en 1991.
 Service Maximum est une émission de télévision française diffusée sur France 2 en 2008-2009.

Collections 
 En philatélie, une carte-maximum est une carte postale qui comporte un timbre-poste placé sur le côté image de la carte, où le timbre et la carte se correspondent.

Entreprises 
 Maximum Press est un éditeur indépendant américain de bandes dessinées et comics (1997-2000).
 Le cirque Maximum est une compagnie de cirque créée en 1994.

Jeux vidéo 
 Maximum Chase est un jeu vidéo d'action et de course, sorti en 2002 sur Xbox.
 Comanche: Maximum Overkill est un jeu vidéo de combat aérien, sorti en 1992 sur DOS.
 F-Zero: Maximum Velocity, troisième opus de la série F-Zero, est un jeu vidéo de course sorti en 2001 sur Game Boy Advance.
 KOF: Maximum Impact 2, suite de The King of Fighters: Maximum Impact, est un jeu de combat, sorti en 2006-2007 sur PlayStation 2.
 Spider-Man and Venom: Maximum Carnage est un jeu vidéo de type , sorti en  sur Mega Drive et Super Nintendo.
 The King of Fighters: Maximum Impact est un jeu de combat en 3D, sorti en 2004-2005 sur PlayStation 2 et Xbox.

Il s'agit d'un spin-off de la série The King of Fighters.

Littérature et bande dessinée 
 Maximum Carnage est un arc narratif de Spider-Man, publié en 1993.
 Maximum Ride est une série de romans de science-fiction pour jeunes adultes, de l'écrivain américain James Patterson.
 Trigun Maximum est un manga de Yasuhiro Nightow, publié en 14 volumes entre 1999 et 2009. C'est la suite de Trigun.

Musique 
  Plusieurs albums du groupe MAX ont un titre basé sur le mot Maximum :
 des albums originaux : Maximum (1996), Maximum II (1997) et Maximum Groove (1998) ;
 des compilations : Maximum Collection (1999) et Maximum Perfect Best (2015) ;
 des remixes : Maximum Trance (2002) et New Edition ~Maximum Hits~ (2008).
 Maximum Balloon est un projet musical de David Andrew Sitek, le producteur et multi-instrumentiste du groupe de rock américain TV on the Radio.
 Maximum FM est une station de radio musicale belge francophone diffusant dans la province de Liège, créée en 2006.
  est le sixième album studio du groupe britannique de power metal DragonForce, sorti en .
 Maximum Priest EP un extended play de Squarepusher, sorti en 1999.
 Maximum Rock and Roll est une compilation du groupe NOFX, sortie en 1992.
  est le deuxième album studio du guitariste américain Tony MacAlpine, sorti en 1987.
  est le dixième album studio de KRS-One, sorti en .
 Maximum the Hormone est un groupe japonais de nu metal et punk hardcore.
 Maximum Violence est le troisième album studio de Six Feet Under, sorti en 1999.
 Le Maximum Kouette est un groupe français de ska, punk rock, chanson, funk et ragga.
 CD-Maximum est un label discographique spécialisé en rock, metal et folk.
 Minimum-Maximum est le douzième album de Kraftwerk, sorti en 2005.
  est une compilation du groupe britannique The Who, sortie en 1994.
 Le Volume était au maximum est un groupe québécois de pop punk.
 Radio Maximum est leur cinquième album complet, paru en 2005.

Sports 
 MaxiMuM est un clan de catcheurs appartenant à la fédération japonaise de catch Dragon Gate.
 Maximum Fighting Championship est une fédération canadienne de combat libre.
 Au snooker, le break maximum est le plus grand break qu'on puisse réaliser ( sans faute de l'adversaire, jusqu'à 155 avec faute).
 En plongée sous-marine, la profondeur maximum d'utilisation d'un gaz respiratoire est la profondeur sous laquelle la pression partielle d'oxygène du gaz dépasse la limite de sécurité.

Épithète spécifique